

Lokalizacje

Austria 
 Burgkirchen – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Niemcy 
 Burgkirchen an der Alz – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting

Zobacz też 
 Bergkirchen